Кариус может означать:

Персоналии 
 Кариус, Лорис (род. 1993) — немецкий футболист, вратарь клуба «Ливерпуль».
 Кариус, Людвиг (1829—1875) — немецкий химик.
 Кариус, Отто (1922—2015) — немецкий танкист-ас времён Второй мировой войны.

География 
 Кариус —  муниципалитет в Бразилии.

Литература 
 Кариус и Бактериус — сказка Эгнера Турбьерна.

Химия 
 Метод Кариуса — метод определения содержания некоторых химических элементов в органических соединениях.